La stagione 2022-2023 dei Orlando Magic è la 34ª stagione della franchigia, la 34ª nella NBA, la 34ª a Orlando.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Agli Orlando Magic spettava la prima scelta assoluta e due scelte al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa 

Alternativa

Regular season 

|-style="background:#fcc;"
| 1
| 19 ottobre
| @  Detroit Pistons
| 109-113
| Banchero (27)
| Carter (11)
| Banchero, F. Wagner (5)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 0–1
|-style="background:#fcc;"
| 2
| 21 ottobre
| @  Atlanta Hawks
| 98-108
| Anthony (25)
| Banchero (12)
| F. Wagner (3)
| State Farm Arena (17.822)
| 0–2
|-style="background:#fcc;"
| 3
| 22 ottobre
|  Boston Celtics
| 120-126
| Ross (29)
| Carter (12)
| Anthony (6)
| Amway Center (19.299)
| 0–3
|-style="background:#fcc;"
| 4
| 24 ottobre
| @  New York Knicks
| 102-115
| Banchero (21)
| Carter (11)
| F. Wagner (5)
| Madison Square Garden (18.800)
| 0–4
|-style="background:#fcc;"
| 5
| 26 ottobre
| @  Cleveland Cavaliers
| 92-103
| Banchero (29)
| Bol (10)
| F. Wagner, Anthony (5)
| Rocket Mortgage FieldHouse
| 0–5
|-style="background:#cfc;"
| 6
| 28 ottobre
|  Charlotte Hornets
| 113-93
| Banchero (21)
| Banchero (12)
| Banchero (7)
| Amway Center (18.846)
| 1–5
|-style="background:#fcc;"
| 7
| 30 ottobre
| @  Dallas Mavericks
| 105-114
| Banchero (18)
| Bol (11)
| Banchero, Carter, F. Wagner (4)
| American Airlines Center (20.042)
| 1–6

|-style="background:#fcc;"
| 8
| 1 novembre
| @  Oklahoma City Thunder
| 108-116
| Carter (30)
| Carter, Bol (12)
| F. Wagner (7)
| Paycom Center (13.109)
| 1–7
|-style="background:#cfc;"
| 9
| 3 novembre
|  Golden State Warriors
| 130-129
| Suggs (26)
| Carter, Okeke (9)
| Suggs (9)
| Amway Center (18.846)
| 2–7
|-style="background:#fcc;"
| 10
| 5 novembre
|  Sacramento Kings
| 123-126 (1 t.s.)
| Banchero (33)
| Banchero (16)
| Suggs (7)
| Amway Center (18.846)
| 2–8
|-style="background:#fcc;"
| 11
| 7 novembre
|  Houston Rockets
| 127-134
| Banchero (30)
| Carter (7)
| F. Wagner (7)
| Amway Center (15.441)
| 2–9
|-style="background:#cfc;"
| 12
| 9 novembre
|  Dallas Mavericks
| 94-87
| F. Wagner (22)
| Carter (12)
| F. Wagner (6)
| Amway Center (18.165)
| 3–9
|-style="background:#cfc;"
| 13
| 11 novembre
|  Phoenix Suns
| 114-97
| Carter (20)
| Bol (15)
| Carter, Suggs (5)
| Amway Center (15.879)
| 4–9
|-style="background:#fcc;"
| 14
| 14 novembre
|  Charlotte Hornets
| 105-112
| F. Wagner (23)
| Bamba (10)
| Suggs (7)
| Amway Center (15.018)
| 4–10
|-style="background:#fcc;"
| 15
| 16 novembre
|  Minnesota Timberwolves
| 108-126
| Bol (26)
| Bol (12)
| Suggs (6)
| Amway Center (16.527)
| 4–11
|-style="background:#cfc;"
| 16
| 18 novembre
| @   Chicago Bulls
| 108-107
| Carter (21)
| Bol (10)
| Suggs, F. Wagner (8)
| United Center (21.031)
| 5–11
|-style="background:#fcc;"
| 17
| 19 novembre
| @  Indiana Pacers
| 113-114
| F. Wagner (29)
| Bol (11)
| Suggs (8)
| Gainbridge FieldHouse (14.478)
| 5–12
|-style="background:#fcc;"
| 18
| 21 novembre
| @  Indiana Pacers
| 102-123
| F. Wagner (20)
| Bol (9)
| Hampton (5)
| Gainbridge FieldHouse (14.029)
| 5–13
|-style="background:#fcc;"
| 19
| 25 novembre
|  Philadelphia 76ers
| 99-107
| F. Wagner (24)
| Bol (8)
| Bamba, Suggs (4)
| Amway Center (15.384)
| 5–14
|-style="background:#fcc;"
| 20
| 27 novembre
|  Philadelphia 76ers
| 103-133
| Banchero (18)
| M. Wagner (6)
| Harris (5)
| Amway Center (16.218)
| 5–15
|-style="background:#fcc;"
| 21
| 28 novembre
| @  Brooklyn Nets
| 102-109
| Banchero, Bol (24)
| Houstan (7)
| Banchero (5)
| Barclays Center (15.704)
| 5–16
|-style="background:#fcc;"
| 22
| 30 novembre
|  Atlanta Hawks
| 108-125
| F. Wagner (22)
| F. Wagner, M. Wagner (6)
| M. Wagner (8)
| Amway Center (15.344)
| 5–17

|-style="background:#fcc;"
| 23
| 2 dicembre
| @  Cleveland Cavaliers
| 96-107
| Banchero (22)
| M. Wagner (9)
| Fultz (6)
| Rocket Mortgage FieldHouse (19.432)
| 5–18
|-style="background:#fcc;"
| 24
| 3 dicembre
| @  Toronto Raptors
| 108-121
| Bol, Ross (18)
| Bol (7)
| Anthony (5)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 5–19
|-style="background:#fcc;"
| 25
| 5 dicembre
|  Milwaukee Bucks
| 102-109
| F. Wagner (25)
| Banchero, M. Wagner (12)
| Banchero (7)
| Amway Center (16.174)
| 5–20
|-style="background:#cfc;"
| 26
| 7 dicembre
|  Los Angeles Clippers
| 116-111 (1 t.s.)
| Banchero (23)
| M. Wagner (13)
| Fultz, Anthony (4)
| Amway Center (14.429)
| 6–20
|-style="background:#cfc;"
| 27
| 9 dicembre
|  Toronto Raptors
| 113-109
| F. Wagner (34)
| Bamba (13)
| Fultz, Anthony (5)
| Amway Center (17.008)
| 7–20
|-style="background:#cfc;"
| 28
| 11 dicembre
|  Toronto Raptors
| 111-99
| F. Wagner (23)
| Banchero (12)
| Anthony (6)
| Amway Center (16.891)
| 8–20
|-style="background:#cfc;"
| 29
| 14 dicembre
|  Atlanta Hawks
| 135-124
| F. Wagner (24)
| Fultz, Bol, Bamba (7)
| Fultz (9)
| Amway Center (16.002)
| 9–20
|-style="background:#cfc;"
| 30
| 16 dicembre
| @  Boston Celtics
| 117-109
| M. Wagner (25)
| Bamba (12)
| Banchero (5)
| TD Garden (19.156)
| 10–20
|-style="background:#cfc;"
| 31
| 18 dicembre
| @  Boston Celtics
| 95-92
| Banchero (31)
| Bol (8)
| Fultz (5)
| TD Garden (19.156)
| 11–20
|-style="background:#fcc;"
| 32
| 19 dicembre
| @  Atlanta Hawks
| 125-126
| Fultz (24)
| M. Wagner (10)
| Fultz (9)
| State Farm Arena (17.809)
| 11–21
|-style="background:#cfc;"
| 33
| 21 dicembre
| @  Houston Rockets
| 116-110
| F. Wagner (25)
| Banchero (13)
| Anthony (6)
| Toyota Center (15.965)
| 12–21
|-style="background:#cfc;"
| 34
| 23 dicembre
|  San Antonio Spurs
| 133-113
| Anthony (23)
| Anthony (10)
| Anthony (9)
| Amway Center (18.425)
| 13–21
|-style="background:#fcc;"
| 35
| 27 dicembre
|  Los Angeles Lakers
| 110-129
| Fultz (16)
| Bamba, Banchero, Bol (5)
| Anthony, Carter, F. Wagner, M. Wagner (4)
| Amway Center (19.482)
| 13–22
|-style="background:#fcc;"
| 36
| 28 dicembre
| @  Detroit Pistons
| 101-121
| F. Wagner (19)
| Carter (8)
| Fultz (9)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 13–23
|-style="background:#fcc;"
| 37
| 30 dicembre
|  Washington Wizards
| 100-119
| F. Wagner (28)
| Bol (8)
| F. Wagner (8)
| Amway Center (19.040)
| 13–24

|-style="background:#cfc;"
| 38
| 4 gennaio
|  Oklahoma City Thunder
| 126-115
| Banchero (25)
| Carter (13)
| Banchero (7)
| Amway Center (18.925)
| 14–24
|-style="background:#fcc;"
| 39
| 5 gennaio
|  Memphis Grizzlies
| 115-123
| Banchero (30)
| Banchero (9)
| Fultz (9)
| Amway Center (19.184)
| 14–25
|-style="background:#cfc;"
| 40
| 7 gennaio
| @  Golden State Warriors
| 115-101
| Banchero (25)
| Carter (10)
| Fultz (7)
| Chase Center (18.064)
| 15–25
|-style="background:#fcc;"
| 41
| 9 gennaio
| @  Sacramento Kings
| 111-136
| Banchero (17)
| Banchero (8)
| Fultz (5)
| Golden 1 Center (16.499)
| 15–26
|-style="background:#cfc;"
| 42
| 10 gennaio
| @  Portland Trail Blazers
| 109-106
| F. Wagner (29)
| Banchero, Carter (10)
| Fultz (7)
| Moda Center (18.176)
| 16–26
|-style="background:#fcc;"
| 43
| 13 gennaio
| @  Utah Jazz
| 108-112
| F. Wagner (26)
| Carter (10)
| Fultz (6)
| Vivint Arena (18.206)
| 16–27
|-style="background:#fcc;"
| 44
| 15 gennaio
| @  Denver Nuggets
| 116-119
| Fultz (20)
| Fultz (7)
| Anthony, Fultz  (6)
| Ball Arena (19.641)
| 16–28
|-style="background:#cfc;"
| 45
| 20 gennaio
|  New Orleans Pelicans
| 123-110
| F. Wagner (30)
| Carter (9)
| F. Wagner (9)
| Amway Center (19.025)
| 17–28
|-style="background:#fcc;"
| 46
| 21 gennaio
| @  Washington Wizards
| 118-138
| Fultz (23)
| Carter (9)
| Fultz (8)
| Capital One Arena (18.171)
| 17–29
|-style="background:#cfc;"
| 47
| 23 gennaio
|  Boston Celtics
| 113-98
| Banchero (23)
| Carter (11)
| F. Wagner (6)
| Amway Center (19.196)
| 18–29
|-style="background:#cfc;"
| 48
| 25 gennaio
|  Indiana Pacers
| 126-120
| Banchero (23)
| Carter (10)
| Fultz (8)
| Amway Center (18.846)
| 19–29
|-style="background:#fcc;"
| 49
| 27 gennaio
| @  Miami Heat
| 105-110
| Anthony, Banchero, F. Wagner (19)
| Carter (8)
| Fultz (6)
| FTX Arena (19.788)
| 19–30
|-style="background:#fcc;"
| 50
| 28 gennaio
|   Chicago Bulls
| 109-128
| M. Wagner (27)
| Banchero (7)
| Anthony (6)
| Amway Center (18.846)
| 19–31
|-style="background:#cfc;"
| 51
| 30 gennaio
| @  Philadelphia 76ers
| 119-109
| Banchero (29)
| Banchero, Carter (9)
| Fultz (10)
| Wells Fargo Center (19.812)
| 20–31

|-style="background:#fcc;"
| 52
| 1 febbraio
| @  Philadelphia 76ers
| 94-105
| Fultz (18)
| Carter (13)
| Banchero, Suggs (3)
| Wells Fargo Center (20.885)
| 20–32
|-style="background:#cfc;"
| 53
| 3 febbraio
| @  Minnesota Timberwolves
| 127-120
| Anthony (20)
| Anthony, Banchero (8)
| Anthony (6)
| Target Center (17.136)
| 21–32
|-style="background:#cfc;"
| 54
| 5 febbraio
| @  Charlotte Hornets
| 119-113
| Banchero (22)
| Carter (12)
| Anthony, Banchero, Fultz (5)
| Spectrum Center (18.510)
| 22–32
|-style="background:#fcc;"
| 55
| 7 febbraio
|  New York Knicks
| 98-102
| Fultz (21)
| Banchero (8)
| Fultz (6)
| Amway Center (19.438)
| 22–33
|-style="background:#cfc;"
| 56
| 9 febbraio
|  Denver Nuggets
| 115-104
| Carter (19)
| Banchero (10)
| Anthony (7)
| Amway Center (18.846)
| 23–33
|-style="background:#fcc;"
| 57
| 11 febbraio
|  Miami Heat
| 103-107 (1 t.s.)
| Fultz (17)
| Banchero (13)
| Anthony (6)
| Amway Center (18.223)
| 23–34
|-style="background:#cfc;"
| 58
| 13 febbraio
| @   Chicago Bulls
| 100-91
| Banchero (22)
| Fultz (10)
| Fultz (9)
| United Center (20.767)
| 24–34
|-style="background:#fcc;"
| 59
| 14 febbraio
| @  Toronto Raptors
| 113-123
| Carter (26)
| Bol (7)
| F. Wagner (6)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 24–35
|-style="background:#cfc;"
| 60
| 23 febbraio
|  Detroit Pistons
| 108-106
| F. Wagner (21)
| Carter (14)
| Fultz (8)
| Amway Center (18.846)
| 25–35
|-style="background:#fcc;"
| 61
| 25 febbraio
|  Indiana Pacers
| 108-121
| F. Wagner (21)
| Carter (11)
| Anthony (5)
| Amway Center (19.231)
| 25–36
|-style="background:#cfc;"
| 62
| 27 febbraio
| @  New Orleans Pelicans
| 101-93
| Banchero (29)
| Carter (11)
| Fultz (5)
| Smoothie King Center (16.038)
| 26–36

|-style="background:#fcc;"
| 63
| 1 marzo
| @  Milwaukee Bucks
| 117-139
| Anthony (28)
| Carter (10)
| Banchero, Fultz (5)
| Fiserv Forum (17.354)
| 26–37
|-style="background:#cfc;"
| 64
| 3 marzo
| @  Charlotte Hornets
| 117-106
| Banchero (31)
| Carter (9)
| Banchero (5)
| Spectrum Center (16.683)
| 27–37
|-style="background:#fcc;"
| 65
| 5 marzo
|  Portland Trail Blazers
| 119-122
| Banchero (26)
| Bol (8)
| Fultz (8)
| Amway Center (18.846)
| 27–38
|-style="background:#fcc;"
| 66
| 7 marzo
|  Milwaukee Bucks
| 123-134
| Anthony (23)
| Bitadze, M. Wagner (8)
| F. Wagner (6)
| Amway Center (16.110)
| 27–39
|-style="background:#fcc;"
| 67
| 9 marzo
|  Utah Jazz
| 124-131
| Banchero (26)
| Banchero (8)
| Fultz, Suggs (6)
| Amway Center (16.552)
| 27–40
|-style="background:#cfc;"
| 68
| 11 marzo
|  Miami Heat
| 126-114 (1 t.s.)
| Carter (27)
| Carter (11)
| Banchero (9)
| Amway Center (17.347)
| 28–40
|-style="background:#fcc;"
| 69
| 14 marzo
| @  San Antonio Spurs
| 114-132
| Banchero (27)
| Carter (10)
| Fultz (6)
| AT&T Center (13.708)
| 28–41
|-style="background:#fcc;"
| 70
| 16 marzo
| @  Phoenix Suns
| 113-116
| Fultz (25)
| F. Wagner (10)
| Fultz (9)
| Footprint Center (17.071)
| 28–42

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023